Дми́трий Давы́дов:
 Давыдов, Дмитрий Алексеевич (1856—1923) — генерал-майор.
 Давыдов, Дмитрий Анатольевич (род. 1975) — российский футболист.
 Давыдов, Дмитрий Анатольевич (род. не ранее 1960) — автор игры «Мафия».
Давыдов, Дмитрий Леонидович (род. 1983) — российский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Давыдов, Дмитрий Павлович (1811—1888) — русский этнограф, поэт и учитель.